Esistono più comuni francesi con questo nome

Miremont – Alta Garonna
Miremont – Puy-de-Dôme